Strecha oder Střecha ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Strecha (1909–1981), deutscher Maler und Grafiker
 Josef Střecha (Josef Strecher; 1907–1985), tschechoslowakischer Kameramann und Filmschauspieler
 Martin Strecha-Derkics (* 1971), österreichischer Kabarettist, siehe Gebrüder Moped